Lars Müller (Werne, 1976. március 22. –) német labdarúgó, 2012-ben a német Hammer SpVg csapatából vonult vissza.

Pályafutása

Statisztika

Sikerei, díjai 
Borussia Dortmund:
Bundesliga: 1994-95, 1995-96
RB Leipzig:
NOFV-Oberliga Süd: 2009-10

Jegyzetek

Hivatkozások 
 Játékos profil a transfermarkt.com-on
 Edzői profil a transfermarkt.com-on

Német labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
Labdarúgó-középpályások
A Borussia Dortmund labdarúgói
A Borussia Dortmund II labdarúgói
A KFC Uerdingen 05 labdarúgói
Az Alemannia Aachen labdarúgói
Az 1. FC Nürnberg labdarúgói
Az FC Augsburg labdarúgói
Német labdarúgóedzők
Az RB Leipzig labdarúgói
1976-ban született személyek
Élő személyek